Sezon 1987 Formuły 1 był 38-ym sezonem organizowanych przez FIA wyścigów. Rozpoczął się 12 kwietnia 1987, i zakończył 15 listopada po szesnastu wyścigach.

Kierowcy i Konstruktorzy

Przegląd sezonu

1987 Klasyfikacja końcowa konstruktorów

Nagroda Colina Chapmana 
(dla najlepszego konstruktora nie używającego turbodoładowania)

1987 Klasyfikacja końcowa kierowców

Trofeum Jima Clarka 
(dla kierowcy startującego bolidem bez turbodoładowania)

1987 w Formule 1